В этой статье перечислены огнестрельные патроны, у которых размер пули в пределах 11 мм (.433 дюйм).

 Длина — длина гильзы.
 OAL — общая длина патрона

Все величины в мм (дюйм).

11 мм промежуточные патроны

11 мм револьверные патроны

11 мм винтовочные патроны

Ссылки 
 Список патронов по калибру

Крупнокалиберные патроны